Metchnikoff ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Metchnikoff (1838–1888), russischer Geograph
 Elie Metchnikoff, französische Schreibweise von Ilja Iljitsch Metschnikow (1845–1916), russischer Zoologe und Immunologe

Sonstiges:
 Metchnikoff Point, Landspitze der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis